Бутылочное дерево — простонародные названия некоторых растений:Растёт на острове Сакотра

  — вид семейства .
  — вид семейства .
   — вид семейства .
 виды рода 
 виды рода 
 Моринга